Garou bezeichnet:

 Garou (Roman), Roman von Leonie Swann (2010)
 Garou (Sänger) (* 1972), kanadischer Sänger
 Garou (Benin), eine Siedlung im Alibori Departement in Benin

Siehe auch:
 Loup-Garou, belgische Achterbahn
 Selbstbezeichnung der Werwölfe im Rollenspiel Werewolf: The Apocalypse bzw. Werewolf: The Apocalypse